Nom llatí de dues ciutats d'Itàlia:

 Potentia (Picè)
 Potentia (Lucània) moderna Potenza (Basilicata)

Nom llatí d'un riu d'Italia:

 Riu Potenza